

Обухово — селище міського типу, Богородський міський округ, Московська область
 Обухово — селище, Бузулуцький район, Оренбурзька область
 Обухово — присілок, Грязовецький район, Вологодська область
 Обухово — станція метро Петербурзького метрополітену